Ohlone kan verwijzen naar
 Ohlone (taalfamilie), een taalfamilie waarvan de talen gesproken werden door de Ohlone-indianen
 Ohlone (volk), een Noord-Amerikaans indianenvolk
 Ohlone College, een openbaar community college in de Amerikaanse staat Californië
 Ohlone Park, een stadspark in de Amerikaanse stad Berkeley (Californië)
 Ohlone-manzanita (Arctostaphylos ohloneana), een zeldzame soort van het geslacht Arctostaphylos
 Cicindela ohlone, een keversoort uit de familie van de loopkevers